Ораше може да се отнася за:

 Ораше, град в Босна и Херцеговина
 Ораше, село в Северна Македония